Cratere Schiaparelli – cratere lunare
Cratere Schiaparelli – cratere su Marte